Уокон:

 Уокон — город в штате Айова, США.
 Уокон — тауншип в округе Норман, Миннесота, США.